Дуэйн Роберт Данэм (; род. 17 ноября 1952) — американский монтажёр и режиссёр. Он снял фильмы «Дорога домой: Невероятное путешествие» и «Маленькие великаны». Он также снял несколько телевизионных фильмов для Disney Channel, среди которых «Хэллоуинтаун», «Сын русалки», «К старту готов», «Двойная команда», «Звёздная трасса», «Тигриный рейс» и «Поверь в чудо».

Он также был монтажёром таких фильмов как «Дикие сердцем», «Черри-2000», «Синий бархат», «Скверный сезон» и «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».

За свою работу над телесериалом «Твин Пикс» Данэм выиграл премию «Эмми» в 1990 году.

Фильмография

Режиссёр 
 Твин Пикс / Twin Peaks (1990) (телесериал) (эпизоды 2, 11, 18)
 Дорога домой: Невероятное путешествие / Homeward Bound: The Incredible Journey (1993)
 Маленькие великаны / Little Giants (1994)
 Запредельные истории: Правда или вымысел / Beyond Belief: Fact or Fiction (1997) (телесериал)
 Хэллоуинтаун / Halloweentown (1998) (телефильм)
 Сын русалки / The Thirteenth Year (1999) (телефильм)
 Санта и Пит / Santa and Pete (1999) (телефильм)
 К старту готов / Ready to Run (2000) (телефильм)
 Двойная команда / Double Teamed (2002) (телефильм)
 Звёздная трасса / Right on Tracl (2003) (телефильм)
 Тигриный рейс / Tiger Cruise (2004) (телефильм)
 Поверь в чудо / Now You See It... (2005) (телефильм)
 Звёздные войны: Войны клонов / Star Wars: The Clone Wars (телесериал, эпизоды «Стремление к миру» и «Водная война»)

Монтажёр 
 Новые американские граффити / More American Graffiti (1979) (в титрах не указан)
 Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая / Return of the Jedi (1983)
 Скверный сезон / The Mean Season (1985)
 Синий бархат / Blue Velvet (1986)
 Черри-2000 / Cherry 2000 (1987)
 Дикие сердцем / Wild at Heart (1990)
 Твин Пикс / Twin Peaks (1990) (телесериал)
 К-11 / K-11 (2011)
 Твин Пикс / Twin Peaks (2017) (телесериал)

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры США
Монтажёры США
Режиссёры телевидения США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»